Abseits steht für:
 Abseitsregel

Abseits ist der Titel folgender Filme:
 Abseits (1979), schwedisches Filmdrama (OT: Den nya människan) von Christian Lund
 Abseits (1998), französische Tragikomödie (OT: Hors jeu) von Karim Dridi
 Tatort: Abseits, 581. Folge der TV-Krimiserie Tatort
 Abseits (2005), Schweizer Filmdokumentation